Legionnaire (computerspel), videospel voor de Commodore PET uit 1979.
 Legionnaire (film), film uit 1998 met in de hoofdrol Jean-Claude Van Damme.

Zie ook 
 Legionair (doorverwijspagina)